Вячеслав Фёдорович Ши́лов (род. 23 октября 1970 года в Потсдаме, Германия) — российский художник-карикатурист. Живёт в Санкт-Петербурге. Член Союза художников и графиков международной федерации художников ЮНЕСКО.

Первая публикация Шилова состоялась в газете «Калининградский комсомолец» в 1985 году. В 1986 году он вступил в Клуб калининградских карикатуристов, а в 1987 году — в аналогичный ленинградский клуб. В 1996 году окончил факультет журналистики Санкт-Петербургского университета, защитив диплом по теме: «Карикатура: история, стилистика жанра, современный творческий опыт».

Вячеслав Шилов, как художник — участник группового проекта в формате книги художника — Город как субъективность художника, работа "Сон" (2020).

Работы Шилова публиковались в прессе Германии, Израиля, США, Турции, Эстонии и России.

Награды: «Серебряная пластина» в Анкаре (Турция, 1993). Спецприз в Кнокке-Хейсте (Бельгия, 1994), второй приз на международной выставке в Тюмени (1994), там же — специальный приз (1995), и ещё около десятка призов и дипломов, полученных в Италии, Японии, Корее, Болгарии.

 В составе группы карикатуристов участвовал в двух выставках «NJET PROBLEM!» в Германии: Мюнхен (1995) и Берлин (1996). Проданные на выставках работы находятся в частных коллекциях в Германии, а также в Музее искусств города Фрайзинга.
 Участник выставки карикатуры «Очная ставка» в Государственном Русском музее в 1996 году.
 С 1992 по 1996 работал карикатуристом ежедневной газеты «Невское время», с 1997 — художник-карикатурист газеты «Вечерний Петербург», автор и ведущий рубрики «Версия», художник газеты «Смена».
 В 1997 вышла книга карикатур «А вот со мною тоже был случай» (издательство «Биржа», Нижний Новгород).
 C 1998 по 2005 — несколько сборников карикатур вместе с группой «Нюанс» (вместе с Виктором Богорадом и Леонидом Мельником).
 C 2001 по 2008 — главный художник издательства фонда «Содружество», с 2009 по 2010 — арт-директор компании «Свои в Городе».
 В 2010 году издан авторский сборник работ Шилова «No.2» в серии «Галерея мастеров карикатуры».
 В сентябре 2011 года занял 1 место на международном конкурсе в городе Чанчунь в провинции Гирин в КНР. В ноябре 2011 года получил вторую премию на международном конкурсе карикатуры и плаката «Осторожно: Люди!»

Вячеслав  Шилов — руководитель проекта «Cartoonbank.Ru». 
Создатели ресурса Cartoonbank.ru хотят на деле доказать, что карикатура – это и искусство, и изобразительная журналистика.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Большая энциклопедия карикатуры: Вячеслав Шилов
 Карикатура меняет мир. «Петербургский дневник» о 25-летии творческой деятельности Вячеслава Шилова
 Вячеслав Шилов: «Журналист – скорее герой, чем антигерой». СПбСЖ.ру

Художники-карикатуристы России